In 1983 werd de vijfde editie van de Amílcar Cabral Cup gespeeld. Het toernooi werd gespeeld in Nouakchott, Mauritanië. Op dit toernooi won het elftal van Senegal door in de finale Guinee-Bissau te verslaan met 3–0. Mali werd derde door  van het thuisland te winnen met 2–0.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe links

Amilcar Cabral Cup
Voetbal in 1983
Voetbal in Mauritanië
Sportevenement in Mauritanië